Majda ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Majda (1949–2021), US-amerikanischer Mathematiker
 Oldrich Majda (1930–2006), slowakischer Künstler, Maler, Illustrator und Bildhauer